Antonio Aguilar peut désigner :
 Antonio Aguilar (1919-2007), chanteur et acteur mexicain ;
 António Aguilar (né en 1978), joueur de rugby à XV portugais ;
 Antonio Aguilar y Correa (1824-1908), homme politique espagnol.